Jánovce est une commune slovaque du district de Galanta ;
 Jánovce est une commune slovaque du district de Poprad.